Розумовка — село, Актогайський район, Павлодарська область, Казахстан
 Розумовка — село, Родинський район, Алтайський край, Росія

Див. також 
 Розумівка